La Latvijas Basketbola Līga 2015-2016 è stata la 25ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Valmiera.

Ha partecipato anche una società estone, il Valga Korvpallikool.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016